Municipio de Dunbar puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dunbar (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Sargent.
 Municipio de Dunbar (condado de Faribault, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Faribault.
 Municipio de Dunbar (condado de Fayette, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Fayette.